Verpillieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Verpillières, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Verpillières-sur-Ource, departementet Aube i regionen Grand Est,